Kiger ist der Familienname folgender Personen:

Al Kiger (1932–2013), US-amerikanischer Jazz-Trompeter, Komponist und Arrangeur
Mark Kiger (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler